Monkton (Devon), een plaats in  het Engelse graafschap Devon
 Monkton (Kent), een plaats in  het Engelse graafschap Kent
 Monkton (Schotland), een plaats in Schotland